Морфологията (от гръцки μορφή — „форма“ и λόγος  — „слово“, „наука“) е наука за анализ на формата и строежа на даден тип обекти, чрез анализ на съставните им части. Терминът е създаден от Йохан Волфганг Гьоте. Може да се отнася за:

 Морфология — дял от езикознанието, изучаващ думата като словоформа (сбор от морфеми);
 Морфология — дял от биологията, който изучава строежа на биологичните системи на ниво клетка (цитоморфология), тъкан (хистоморфология) и организъм (анатомия);
 Морфология — дял от астрономията, разглеждащ структурата на небесните тела.

Терминът влиза в състава на термини като:
 Геоморфология — дял от географията, занимаващ се с формата (релефа) на земната кора и свързаните с нея геологични процеси;
 Морфология на кристалите — дял на кристалографията и минералогията, анализиращ формата и вътрешната структура на кристалите;
 Хидроморфология — дял на хидрологията, разглеждащ земните форми, създадени под влияние на водата.